Петушки — деревня в Лучинском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 1 улица — Изумрудная, зарегистрировано 1 садовое товарищество.

Находится примерно в 6,5 км к юго-западу от Истры, высота над уровнем моря 203 м.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Петушки на карте 
 Карта Истринского района Московской области 

Населённые пункты городского округа Истра